Geografisch: 
 Frederiks (Viborg), een plaats in de Deense gemeente Viborg
 Frederiks (parochie, Kopenhagen), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kopenhagen
 Frederiks (parochie, Viborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Viborg

Personen: 
 Karel Johannes Frederiks, secretaris-generaal op het departement van Binnenlandse Zaken gedurende de Tweede Wereldoorlog.
 Johannes Godefridus Frederiks, Nederlands auteur

Overig:
 Frederiks-Orde, een door koning Willem I ingestelde ridderorde